

Turniej główny

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open 2011
US Open – gra pojedyncza mężczyzn